Dogana (ital. für „Zoll“) steht für:
 Dogana (Toskana), Ortsteil von Civitella Paganico, Italien
 Dogana, Ortsteil von Castelfiorentino, Italien
 Dogana (San Marino),  Ortschaft in Serravalle, San Marino
 Dogana (Sondrio), Ortsteil von Villa di Chiavenna, Italien

 Dogana (Innsbruck), Vorgängerbau des heutigen Kongresshauses
 Alte Dogana Feldkirch, ehemalige Stadtkanzlei
 Dogana da Mar, das ehemalige Zollgebäude in Venedig, heute das Museum Punta della Dogana

 Dogana (Marskrater), Krater auf dem Mars, siehe Liste der Marskrater/D

Dogana ist der Familienname folgender Personen:
 Martina Dogana (* 1979), italienische Triathletin